Eugenia este un nume de botez, varianta feminină a prenumelui masculin Eugen, care se poate referi la:
 Sfânta Eugenia din Roma
 Elisabeth Amalie Eugenie, împărăteasă a Austriei
 Eugénie de Montijo, împărăteasă a Franței
 Isabella Clara Eugenia a Spaniei, fiica lui Filip al II-lea al Spaniei 
 Eugénie de Beauharnais, prințesă de Leuchtenberg și Hohenzollern-Hechingen
 Eugenie John, scriitoare germană
 Eugenie Mountbatten-Windsor, prințesă de York
 Eugenie Schwarzwald, feministă și pedagogă austriacă

Persoane din România

 Eugenia Bulat
 Eugenia Crușevan
 Eugenia Frunză
 Eugenia Florescu
 Eugenia Godja
 Eugenia Golea
 Eugenia Iorga
 Eugenia Mihalea
 Eugenia Miulescu
 Eugenia Moldoveanu
 Eugenia Ostapciuc
 Eugenia D. Soru
 Eugenia Țarălungă
 Eugenia Vodă
 Eugenia Văcărescu Necula
 Maria-Eugenia Olaru